В 1995 году соревнования по бейсболу на Универсиаде проводились второй раз, до этого — в 1993.

Турнир по бейсболу проходил с 26 августа по 1 сентября, участвовало в нём 8 команд.

Ход турнира

Групповой этап 26 — 28 августа

Группа A

Группа B

Финальный этап 30 — 31 августа

Турнир за 5-8 места

Турнир за 1-4 места

Результаты

См. также 
 Бейсбол на Универсиадах

Ссылки 
 Официальные результаты 

Летняя Универсиада 1995
2
1995 год в бейсболе
Бейсбол в Японии